Чёткость — определённость выделения отдельных элементов; ясность, точность, вразумительность; хорошая организованность; аккуратность; педантичность; может иметь значение в следующих областях.

Вразумительность (чёткость в семантических пространствах): 
 философия — чёткость философских определений;

Чёткость в абстрактных пространствах: 
 математика — чёткие и нечёткие теории, нечёткая логика, теория нечётких множеств;
 логика — чёткость логических высказываний;
 психология — чёткость восприятия (слух, голос, психоакустика);
 речь — чёткость, артикуляция в устной речи;
 звук — чёткость звучания;
 исполнительское искусство — чёткость исполнения.
 литература — чёткость звуковой организации литературного произведения;

Чёткость в обычном пространстве:
 оптика — чёткость оптических изображений;
 изобразительное искусство — чёткость шрифта в графике;
 фотография — резкость, чёткость фотоизображения (см. разрешающая сила объектива, глубина резкости, приоритет выдержки, шевелёнка);
 кинематограф — резкость киноизображения, чёткость киномонтажа;
 телевидение — чёткость телеизображения;

Чёткость организации:
 литература — чёткость сюжета;
 изобразительное искусство — чёткость художественного образа;
 кинематография — чёткость киномонтажа;

Ссылки 
 Davies E.B. «Whither Mathematics?» Notices Amer. Math. Soc. 52 (no. 11) (2005) 1350—1356.

Философские термины